Le patronyme Rolier, Rollier ou Rouiller a une origine incertaine. Il pourrait renvoyer  à la profession de roulier, c'est-à-dire de voiturier, ou alors remonter à un prénom (en latin Rolerius ou Roletus), diminutif de Rodolphe.

 Anthony Rouiller (né en 1994), joueur de hockey sur glace suisse
 Claude Rouiller (né en 1941), magistrat suisse
 David Rouiller (né en 1972), militant politique suisse
 Édith Rouiller (1911-2001), écrivain et poétesse suisse
 François Rouiller (né en 1956), écrivain et dessinateur suisse

Bibliographie